Jan Kolář (ur. 1975) – czeski grafik
 Jan Kolář (ur. 1981) – czeski hokeista, napastnik
 Jan Kolář (ur. 1986) – czeski hokeista, obrońca